

Patronyme 

 Adeline Pond Adams (1859-1948), critique d'art américaine ;
 Alberta Adams (1917-2014), chanteuse de blues américaine ;
  ;
 Alicia Adams (1927-), peintre polonaise ;
 Alix Adams (1962-), actrice néerlandaise ;
 Alma Adams (1946-), femme politique américaine ;
 Alvin Adams (1804-1877), personnalité du monde des affaires ;
 Amy Adams (1974-), actrice américaine ;
 Andrew Leith Adams (1827-1882), médecin, naturaliste et géologue britannique ;
 Andy Adams (1859-1935), auteur américain ;
 Ansel Adams (1902-1984), photographe américain ;
  ;
  ;
 Barbara Georgina Adams (1945-2002), égyptologue britannique ;
 Bill Adams (1923-2005), un maire de St. John's en Terre-Neuve-et-Labrador au Canada ;
 Brian Adams (1964-2007), catcheur américain ;
 Brock Adams (1927-2004), homme politique américain ;
  ;
 Brooks Adams (1848-1927), sociologue américain ;
 Bryan Adams (1959-), chanteur canadien ;
  ;
  ;
  ;
 Cleve Franklin Adams (1884-1949), auteur américain de roman policier ;
 Clifton Adams (1919-1971), auteur américain de roman western et de roman policier ;
 Clinton Adams (1918-2002), artiste et historien de l'art américain ;
  (1956-), mathématicien américain ;
  (1868-1958), ingénieur en électricité américain ;
 Constance Adams (1964-2018), architecte américaine ;
  ;
  ;
 Darius Adams (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Darren Adams (né en 1965), joueur néo-zélandais de rugby à XV et rugby à XIII ;
 Davante Adams (né en 1992), joueur américain de Football américain ;
  ;
 Doc Adams (1814-1899), joueur et responsable américain de baseball ; 
 Dennis Adams (1948-), artiste américain ;
 Don Adams (1923-2005), acteur américain ;
 Donald Adams (1928-1996), acteur britannique ;
 Dora Mills Adams (1875-1943), actrice américaine ;
 Dorothy Adams (1900-1988), actrice américaine ;
 Douglas Adams (1952-2001), auteur de science-fiction anglais ;
 Eddie Adams (1933-2004), photo-journaliste américain ;
 Edie Adams (1927-2008), actrice et chanteuse américaine ;
 Edward Adams (1824-1856), médecin et naturaliste britannique ;
 Edward Joseph Adams (1944-), prélat catholique américain ;
  (1878-1956), physicien américain ;
 Elizabeth Adams (1892-1962), zoologiste, embryologiste américaine ;
 Eric Adams (1960-), homme politique américain, maire de New York depuis 2022 ;
 Erik Adams (1980-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ernie Adams (1885-1947), acteur américain ;
 Faye Adams (1923-), chanteuse américaine ;
 Francis Adams (1796-1861), médecin écossais ;
  ;
  ;
 Gerald Drayson Adams (1900-1988), scénariste britannique de western ;
 Gerry Adams (1948-), homme politique irlandais ;
 Grantley Herbert Adams (1898-1971), homme politique de la Barbade ;
 Granville Adams (1963-2021), acteur américain ;
 Harold Adams (1923-2014), écrivain américain de roman policier ;
 Harriet Adams (1892-1982), romancière et éditrice américaine ;
 Harry Adams (1989-), athlète américain ;
 Hassan Adams (1984-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Herbert Adams (1858-1945), sculpteur américain ;
 Herbert Adams (1874-1958), auteur britannique de roman policier ;
 Irene Adams (1947-), femme politique écossaise ;
  ;
 James B. Adams (1926-2020), avocat américain, directeur du Federal Bureau of Investigation ;
 James Truslow Adams (1878-1949), écrivain américain ;
 Jameson Adams (1880-1962), [explorateur [britannique de l'Antarctique ;
  ;
 Jay Adams (1961-2014), skateboarder américain membres des Z-Boys ;
 Jean-Pierre Adams (1948-2021), footballeur international français ;
 Jens Adams (1992-), coureur cycliste belge ;
 Jerome Adams, vice amiral américain et Surgeon General des États-Unis ;
 Jerry Adams (né en 1940), biologiste moléculaire australo-américain ;
 Joey Lauren Adams (1968-), actrice américaine ;
 Johannes Michael Friedrich Adams (1780-1838), botaniste russe d’origine allemande ;
  ;
 Johnny Adams (1932-1998), chanteur de blues américain ;
  ;
 Julie Adams (1926-2019), actrice américaine ;
 Justin Adams (né en 1961), guitariste anglais de rock qui s'est orienté vers la musique africaine ;
 Katharine Adams (1862-1962), relieur britannique ;
  (1964-), Senior Vice President and General Counsel d'Apple ;
 KC Adams (1971-), artiste canadienne ;
 Kelly Adams (1979-), actrice britannique ;
  ;
 Lisa Adams (1990-), lanceuse de poids handisport néo-zélandaise ;
 Lizzie Adams (1986-), coureuse de fond anglaise ;
 Lucian Adams (1922-2003), soldat américain décoré de la Medal of Honor ;
 Marie Adams (1925-1972), chanteuse américaine ;
 Matthew Algernon Adams (1836-1913), médecin britannique ;
 Maud Adams (1945-), actrice suédoise ;
 Maude Adams (1872-1953), actrice américaine ;
 McKenzie Adams (1992-), joueuse de volley-ball américaine ;
  ;
  ;
 Neal Adams (1941-2022), dessinateur de comics américain ;
  ;
 Odalys Adams (1966-), athlète cubaine ;
 Oleta Adams (1953-), chanteuse et pianiste de jazz et de soul américaine ;
 Patch Adams (1943-), médecin et clown américain ;
 Pepper Adams (1930-1986), saxophoniste américain ;
 Phillip Adams (1939-), écrivain, réalisateur, présentateur de télévision, satiriste, chroniqueur et critique social australien ;
 Phillip Adams (1988-2021), joueur américain de football américain ;
 Philippe Adams (1969-), pilote automobile belge ;
 Randall Dale Adams (1948-2010), condamné à mort innocenté aux États-Unis ;
  ;
  ;
  ;
 Russ Adams (1930-2017), photographe américain ;
 Samuel A. Adams (1934-1988), analyste de la CIA ;
 Samuel Hopkins Adams (1871-1958), journaliste et écrivain américain ;
  ;
 Sandrine Adams (1973-), joueuse française de rink hockey ;
  ;
 Shelby Lee Adams (1950-), photographe américaine ;
 Sherman Adams (1899-1986), homme politique américain ;
 Spencer Adams (1989-), athlète américain ;
  ;
  ;
  ;
 Steven Adams (1993-), joueur néo-zélandais de basket-ball ;
 Sunrise Adams (1982-), actrice américaine ;
  ;
 Tony Adams (1966-), footballeur international anglais ;
 Tracey Adams (1958-), actrice américaine ;
 Tyler Adams (1999-), joueur américain de football ;
 Valerie Adams (1984-), athlète néo-zélandaise ;
 Vicki Adams (1989-), curleuse écossaise ;
 Victoria Adams (1974-), chanteuse britannique, membre des Spice Girls et épouse de David Beckham, plus connue aujourd'hui sous le nom de Victoria Beckham ;
 Walter Sydney Adams (1876-1956), astronome américain ;
 William James Adams, Jr. (1975-), chanteur et producteur américain, plus connu sous le pseudonyme de will.i.am ;
  ;
 William Bridges Adams (1834-1872), inventeur britannique ;
  (1836-1915), physicien britannique ;
 Willis Seaver Adams (1842-1921), peintre américain ;
 Zac Adams (1977-), cinéaste américain ;

Dans la fiction 
 James Adams, un personnage créé par l'écrivain Robert Muchamore dans la série CHERUB.

Prénom

Pseudonyme 

 Eve Adams, pseudonyme d'Eva Kotchever (1891-1943), féministe polonaise, fondatrice du Eve's Hangout à New-York, assassinée à Auschwitz ;
 Casey Adams, pseudonyme de Max Showalter (1917-2000), acteur américain ;
 Kev Adams (né en 1991), humoriste français, de son vrai nom Kévin Smadja.

Toponyme 

  ;

États-Unis 
 mont Adams, un volcan ;
 Adams, un village de l'Oregon ;
 Adams, une ville du Dakota du Nord ;
 Adams, une ville du Massachusetts ;
 Adams, une ville du Minnesota ;
 Adams, une ville dans l’État de New York ;
 Adams, un village dans l’État de New York ;
 Adams, une  census-designated place de l'Oklahoma ;
 Adams, une ville du Tennessee ;
 Adams, une ville du Wisconsin ;
 Adams Crossroads, une communauté non incorporée du Delaware ;

Nouvelle-Zélande 
 Adams, un fleuve situé en Nouvelle-Zélande ;

Philippines 
 Adams, une municipalité des Philippines ;

Royaume-Uni 
 mont Adams, un mont sous-marin des îles Pitcairn ;

Espace 
 Adams, un cratère d'impact sur la Lune ;
 Adams, un cratère d'impact sur Mars.

Télévision 

 La Famille Addams, une série télévisée américaine ;
 John Adams, une télé-suite télévisée américaine.

Astronomie 
 Adams, un anneau planétaire de Neptune
 (1996) Adams, un astéroïde

Autres 
 Trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur de l'année dans la Ligue nationale de hockey
 Nathaniel "Rock" Adams, un personnage de la série Soul
 Adams, une mouche sèche artificielle